Ray Donovan ist der Name folgender Personen:

 Ray Donovan (* 1930), US-amerikanischer Politiker und Manager, siehe Raymond J. Donovan 

Ray Donovan steht für:

 Ray Donovan (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie